André Chéron ist der Name folgender Personen:

*André Chéron (Musiker) (1695–1766), französischer Komponist, Cembalist, Organist und Dirigent 
André Chéron (Schachspieler) (1895–1980), französischer Schachmeister und -autor